Áдам Дьюрчó (; ) — венгерский футболист, нападающий клуба АЕК из Ларнака.

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в родном городе Татабанье в местной команде. Позже перебравшись в «Видеотон». В  он выступал за вторую команду и сыграл важную роль в успешном сезоне, забив 10 голов и отдав 14 голевых передач. Впервые он вышел на поле в составе первой команды в матче  против «Гонведа» (4:0) 15 марта 2011 года и забил гол после выхода на замену. Свой первый матч за команду в чемпионате провёл 22 мая 2011 года против «Уйпешт» (0:1), также выйдя на замену.

В следующем сезоне он был отдан в аренду в «Кечкемет». После полугодовой аренды, в которой он забил 4 гола, «Видеотон» вернул его в команду. В сезоне 2014/15, будучи игроком стартового состава своей команды, забив 6 голов и сделав 18 голевых передач, помог ей стать чемпионом.

5 января 2016 года подписал контракт с щецинским клубом «Погонь». Он дебютировал в матче с «Короной» (3:2) 15 февраля 2016 года в рамках чемпионата Польши, забив победный гол на 78-й минуте. В январе 2018 года перешёл на правах аренды в «Хайдук» (Сплит) на 6 месяцев с опцией выкупа. 3 марта 2018 года забил свой первый гол за команду в матче против «Рудеш» (1:0). В мае 2018 года «Хайдук» активировал опцию выкупа и подписал Адама на следующие 3 года.

10 августа 2020 года перешёл на правах аренды в венгерский клуб «Академия Пушкаша». 15 февраля 2021 года он расторг контракт с «Хайдуком» и подписал контракт с Осиеком в качестве свободного агента. Впрочем в новой команде закрепиться в основе не сумел и появился до конца сезона лишь в четырёх матчах чемпионата, сыграв 129 минут и забив один гол, поэтому уже 30 августа 2021 года венгр перешёл в кипрский клуб АЕК (Ларнака), подписав двухлетний контракт. 2 октября, в 5-м туре чемпионата, он забил свой первый гол за новую команду в победном матче против «Аполлона» из Лимасола (4:1).

Карьера в сборной 
В феврале 2011 года был впервые вызван в молодёжную сборную Венгрии, за которую провёл два матча.

В мае 2012 года был включён главным тренером сборной Венгрии  в окончательный состав на июньские товарищеские матчи. Дебютировал за главную сборную 1 июня 2012 года в матче против сборной Чехии (2:1), выйдя на 65-й минуте встречи и забив победный мяч на 88-й минуте. В августе того же года был вызван на осенние матчи сборной в отборочных матчах к чемпионату мира 2014 года.

7 сентября 2014 года принял участие в отборочном матче к чемпионату Европы 2016 года против сборной Северной Ирландии (1:2), но, отыграв 58 минут, был заменён. Больше в отборе участия не принимал и на успешный для сборной Венгрии Евро-2016 вызван не был.

10 октября 2016 года вышел в стартовом составе на отборочный матч к чемпионату мира 2018 года против сборной Латвии (2:0). Адам впервые провёл все 90 минут на поле за национальную команду, также отличившись на 10-й минуте встречи. В следующем матче против сборной Андорры (4:0) тоже забил.

15 ноября 2020 года, впервые с 2017 года, принял участие в матчах национальной команды. В Лиге наций 2020/21 сыграл в двух встречах против сборных Сербии (1:1) и Турции (2:0), отдав в последнем передачу на гол Кевину Варге.

Достижения 
 Клубные
«Видеотон»
 Чемпион Венгрии (2): 2010/11, 2014/15

Статистика выступлений

Клубная

Сборная 

Итого: 20 матчей / 3 гола; 7 побед, 6 ничьих, 7 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба АЕК

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «МОЛ Фехервар»
Игроки ФК «Кечкемет»
Игроки ФК «Погонь» Щецин
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Академия Пушкаша»
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК АЕК Ларнака